Зельманович — еврейская патронимическая фамилия и отчество.

 Зельманович, Георгий Анатольевич (Зельма, 1906—1984) — советский фотограф и форокорреспондент.
 Зельманович, Темерлан Георгиевич (Тимур Зельма, род. 1941) — советский и российский кинооператор.